Landeskog ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Landeskog (* 1992), schwedischer Eishockeyspieler
 Tony Landeskog (* 1958), schwedischer Eishockeyspieler